Terra Nova e Labrador é a nona província mais populosa do Canadá, com 519.716 habitantes registrados no censo canadense de 2016 e é a sétima maior província em área territorial, com cerca de 370.514 quilômetros quadrados. Terra Nova e Labrador tem 277 municípios, classificados em 3 cidades, 269 towns e 5 governos comunitários inuítes, que juntos cobrem apenas 2,2% da massa terrestre do território, mas abrigam 89,6% da sua população da província.

As cidades foram criadas pelo governo de Terra Nova e Labrador, de acordo com a Lei de Municípios de 1999, enquanto as três cidades foram incorporadas sob seus próprios atos. Esses atos concedem o poder de aprovar estatutos locais e a responsabilidade de fornecer serviços do governo local. Os governos de comunidades inuítes foram criados de acordo com o Acordo de Reivindicação de Terras Inuítes de Labrador.

St. John's é a capital de Terra Nova e Labrador e o maior município em termos de população e área, com 108.860 habitantes e 445,88 quilômetros quadrados. Já Tilt Cove é o menor município por população, com apenas 5 residentes, e Brent's Cove é o menor município por área terrestre, com 1,02 quilômetro quadrado.

Cidades 
Terra Nova e Labrador tem 3 cidades com uma população acumulada de 151.786 de acordo com o censo de 2016. St. John's é a capital da província e a maior cidade em termos de população e área terrestre, com 108.860 habitantes e 445,88 quilômetros quadrados. Corner Brook é a menor cidade em população da província, com 19.806 habitantes, enquanto Mount Pearl é a menor por área terrestre, com 15,76 quilômetros quadrados.

As três cidades são governadas sob sua própria legislação provincial - a lei da cidade de St. John's, a lei da cidade de Mount Pearl e a lei da cidade de Corner Brook. Essas leis dão a elas o poder de aprovar estatutos locais e a responsabilidade de fornecer serviços do governo local.

Towns 
Não existe uma palavra específica para se referir a towns na língua portuguesa, no entanto, o termo town pode ser entendido como uma cidade pequena, maior que vilas, aldeias e distritos, porém menor do que cidades de maior porte. A Lei de Municípios de 1999 é a legislação que permite ao Tenente-Governador do Conselho incorporar, fundir e organizar as pequenas cidades em Terra Nova e Labrador, mediante recomendação do Ministro de Assuntos Municipais e Meio Ambiente. Também oferece oportunidades para as cidades pequenas anexarem áreas e estabelecerem ou alterarem seus limites. O pré-requisito para realizar essas ações é a preparação de um relatório de viabilidade, que inclui um requisito para uma audiência pública.

Terra Nova e Labrador tem 269 cidades pequenas que tinham uma população acumulada de 311.536 no censo canadense de 2016. A maior cidade pequena em população de Terra Nova e Labrador é Conception Bay South, com 26.199 habitantes, e a maior por área terrestre é Baie Verte, com 371,09 quilômetros quadrados. Tilt Cove é a menor por população, com 5 residentes, e Brent's Cove é a menor por área terrestre, com 1,02 quilômetro quadrado.

Antes de 2011, a província tinha 272 cidades pequenas. O número foi reduzido para 269 em 1º de março de 2011, quando as pequenas cidades de Fogo, Joe Batt's Arm-Barr'd Islands-Shoal Bay, Seldom-Little Seldom e Tilting desorganizaram-se e formaram uma única pequena cidade, a Cidade de Fogo Island.

Governos comunitários inuítes 
Terra Nova e Labrador tem 5 governos comunitários inuítes que tinham uma população acumulada de 2.558 habitantes no censo canadense de 2016. O maior governo comunitário inuíte da província, em termos de população e área terrestre, é Nain, com 1.125 residentes e 94,58 quilômetros quadrados. Postville é o menor em termos de população na província, com 177 habitantes, enquanto Makkovik é o menor por área terrestre, com 1,97 quilômetros quadrado.

Todos os cinco governos comunitários estão dentro da Área de Reivindicações de Terras inuítes de Labrador. Os cinco governos comunitários foram formados em 2005 com a assinatura do Acordo de Reivindicação de Terras Inuítes de Labrador. O acordo concedeu-lhes poderes semelhantes a outros tipos de governos municipais na província.

Lista de municípios

Ligações externas 
Newfoundland and Labrador: Assuntos Municipais e Meio Ambiente

Cidades de Terra Nova e Labrador
Listas do Canadá
Listas de cidades